Il WTA 125s 2014 (noto anche come WTA Challenger Tour 2014) è il secondo livello professionistico di tennis femminile, dopo il WTA Tour 2014. Per il 2014 invece è costituito da sei tornei con un premio per la vittoria di 125 000$.

Calendario

Collegamenti esterni